Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Filipijnen. IJsland heeft geen ambassade in de Filipijnen.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Filipijnen
IJslandse